Golden Valley County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Golden Valley County (Montana) – okres státu Montana
 Golden Valley County (Severní Dakota) – okres státu Severní Dakota